Az Úrvalsdeild 1917-es szezonja volt a bajnokság hatodik kiírása. A bajnokságban ismét három csapat vett részt, a győztes ismét a Fram lett. Ez volt a klub ötödik bajnoki címe.

Végeredmény

Források
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1917
Izland 1